Schalchen  heißen folgende geographische Objekte:
 Schalchen (Oberösterreich), Gemeinde in Oberösterreich
Gemeindeteile:
 Schalchen (Gstadt am Chiemsee), Ortsteil der Gemeinde Gstadt am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Schalchen (Tacherting), Ortsteil der Gemeinde Tacherting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Schalchen (Gemeinde Treubach), Ortschaft und Katastralgemeinde von Treubach, Oberösterreich
 Schalchen ZH, Weiler in der Schweizer Gemeinde Wildberg